

Lokalizacje

Niemcy 
 Bayerbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Bayerbach bei Ergoldsbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Zobacz też 
 Baierbach